Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2011-2011 est la soixante troisième édition de cette compétition.

Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport. Dix-huit clubs participent à la compétition. À la fin de la saison, le leader est désigné champion d'Allemagne, les trois premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions et les ,  et  se qualifient pour la coupe de l'EHF. À noter également que le Frisch Auf Göppingen, vainqueur de l'édition précédente, est également qualifié pour la coupe de l'EHF.

Les équipes classées ,  et  à l'issue de la saison, descendent en 2.Bundesliga. Elles seront remplacées par les trois meilleurs clubs de cette même division.

Participants

Compétition

Classement

|

|}

Résultats

Champion d'Allemagne 2011-2012

L'effectif du club était :
 Gardiens de but : Thierry Omeyer (34/–/–), Andreas Palicka (34/–/–)
 Ailiers gauches : Henrik Lundström (27/36/–), Jannick Boldt (1/2/–), Dominik Klein (34/89/1)
 Arrières gauches : Momir Ilić (34/183/93), Filip Jícha (34/206/28)
 Demi-centres : Aron Pálmarsson (29/45/–), Daniel Narcisse (32/85/–)
 Pivots : Milutin Dragićević (15/5/–), Marcus Ahlm (32/85/–), Daniel Kubeš (33/24/–)
 Arrières droits : Kim Andersson (33/135/–), Christian Zeitz (29/76/–)
 Ailiers droits : Christian Sprenger (32/79/–), Tobias Reichmann (27/37/–)
 Entraîneur : Alfreð Gíslason 
Remarque : entre parenthèses est indiqué le nombre de matchs, le nombre de buts et le nombre de jets de 7 mètres en championnat.

Statistiques et récompenses

Meilleurs buteurs

Meilleurs gardiens de but

Notes et références

2011-2012
Handball M1
Allemagne M1